Вишневе — село, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Рівнянська сільська громада
 Вишневе — селище, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Маловисківська міська громада (в минулому — Маловисківський район)